Donatus, « prince et landgrave » de Hesse (Heinrich Donatus Philipp Umberto; né le  à Kiel est l'actuel prétendant au titre de « grand-duc de Hesse ». Du fait de sa position de chef de la deuxième branche de la maison de Hesse-Cassel, 

En effet, bien qu'issu de la Maison de Hesse et chef de la première branche (devenue morganatique en 1875) de Hesse-Cassel, Philipp, prince de Hanau (né en 1959), descendant de  (1802-1875 ; dernier électeur de Hesse avant l'annexion du pays par la Prusse en 1866), n'est pas dynaste et n'est pas considéré comme un prince de Hesse. La branche cadette de Donatus de Hesse descend de Frédéric de Hesse-Cassel (1820-1884), un cousin issu de germains de .

Famille 
Heinrich Donatus de Hesse épouse en 2003 la comtesse Floria de Faber-Castell. Trois enfants naissent de cette union :
 Moritz (né le ) ;
 Paulina (née le ) ;
 August (né le ) ;

Quartiers de Donatus de Hesse

Voir aussi 
Prétendant au trône

Références 
  : p. 247 : « '''XXXIV 6 »''' (numéro de la génération en romain et numéro dans la génération)  :  « HENRI, * Kiel 17-10-1966 ». 

Maison de Hesse
Naissance en octobre 1966
Naissance à Kiel
Prétendant au trône
Prétendant au trône de Hesse-Darmstadt
Prétendant au trône de Hesse-Cassel
Prétendant au trône de Finlande